Герман Аппельрот:
 Аппельрот, Герман Германович (1866—1943) — российский математик, механик и педагог.
 Аппельрот, Герман Яковлевич (1817—1870) — педагог, писатель, просветитель XIX века, комнатный надзиратель и воспитатель при пансионе 4-й гимназии. Примечания